Викери — фамилия. Носители:

 Викери, Джойс Уинифред (1908—1979) — австралийский ботаник.
 Викери, Сачия (род. 1995) — американская теннисистка.